Flor de cera es un nombre común de planta con flores que puede referirse a varias especies:

 Hoya, un género de plantas de la familia Apocynaceae entre las que se encuentran:
 Hoya carnosa
 Hoya australis
 Hoya cinnamomifolia
 Meriania nobilis, un árbol endémico de los Andes de Colombia
 Clusia orthoneura, un arbusto originario de América tropical
 Chamelaucium uncinatum, una planta endémica de Australia Occidental